Krzysztof Jackowski (1936–2021) – malarz
 Krzysztof Jackowski (ur. 1963) – jasnowidz